Línea 119 puede referirse a:

 Línea 119 (Buenos Aires) de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 119 (EMT Madrid) de autobuses de Madrid.